Ночь перед Рождеством — распространённое народное название ночи перед православным Рождеством (с 6 на 7 января, также см. «Сочельник»), имеющее значение в русской культуре:
 Ночь перед Рождеством — повесть Н. В. Гоголя из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки».
 Ночь перед Рождеством (опера) — опера в 4 действиях и 9 картинах Николая Римского-Корсакова, 1894—1895 годы.
 Ночь перед Рождеством (альбом) — 5-й альбом рок-группы «Сектор газа», 1991 год.

 Кинофильмы
 Ночь перед Рождеством (фильм, 1913) — немой художественный фильм, Россия, 1913 год; режиссёр — Владислав Старевич.
 Ночь перед Рождеством — другое название фильма «Черевички» 1944 года.
 Ночь перед Рождеством — другое название фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки» 1961 года.

 Мультфильмы
 Ночь перед Рождеством (мультфильм, 1951) — советский мультфильм.
 Приключения кузнеца Вакулы — 1977 год.
 Ночь перед Рождеством (мультфильм, 1997) — российский мультфильм.
 Ночь перед Рождеством (мультфильм, 2006) — российский мультфильм.
 Ночь перед рождеством — американский мультфильм студии Hanna-Barbera и Metro Goldwyn Mayer Pictures, третья серия мультфильма Том и Джерри.

См. также 
 Вечера на хуторе близ Диканьки (значения)
 Ночь перед Рождеством — одно из названий «возможно, наиболее известного стихотворения, когда-либо написанного американцем»